Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo, ma sono stati eliminati al secondo turno da Jean-Julien Rojer e Horia Tecău.
Mate Pavić e Bruno Soares hanno vinto il torneo, battendo in finale Wesley Koolhof e Nikola Mektić con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinale)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (primo turno)

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (primo turno)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (secondo turno)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (primo turno)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (finale)

Wildcard 

  Ernesto Escobedo /  Noah Rubin (primo turno)
  Christopher Eubanks /  Mackenzie McDonald (quarti di finale)

  Christian Harrison /  Ryan Harrison (secondo turno)
  Nathaniel Lammons /  Nicholas Monroe (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

US Open 2020